AE Larissa 1964 (Grieks: Αθλητική Ένωση Λάρισα 1964, Athlitiki Enosi Larisas 1964) is een Griekse voetbalclub uit de stad Larissa. De club werd in 1964 gesticht als AE Larissa na een fusie tussen Iraklis, Aris, Toxotis en Larisaikos.

Larissa promoveerde in 1973 voor het eerst naar de hoogste klasse. Na twee seizoenen degradeerde de club in 1975. In 1978 keerde AEL terug. Na enkele seizoenen werd de club in 1983 vicekampioen. Twee jaar later won de club de beker. Na enkele seizoenen in de middenmoot te zijn geëindigd werd AEL in 1988 kampioen van Griekenland. Het was een eenmalige uitschieter voor de club die de daaropvolgende seizoenen niet in de top 5 eindigde. In 1996 volgde degradatie. Na enkele seizoenen in de tweede klasse degradeerde Larissa in 2001 opnieuw.

Larissa ging in 2003 club bankroet. De club werd heropgericht als AEL 1964 en promoveerde meteen naar de tweede klasse in 2004. Het volgende seizoen werd de titel behaald zodat de club in 2005 terugkeerde op het hoogste niveau. In het eerste seizoen werd de club achtste. In 2011 degradeerde Larissa naar de Beta Ethniki.

Erelijst 
 Landskampioen
1988
 Beker van Griekenland
 1985, 2007

Eindstanden 

|}
Tot 2006 stond de hoogste divisie bekend als Alpha Ethniki. Het 2e niveau staat sinds 2010 bekend als Football League en sinds 2019 als Super League 2.  Het 3e niveau kende  van 2019-2021  de naam Football League.

Larissa in Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, Groep = groepsfase, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt AE Larissa 1964

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 16.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Griekenland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
  Henry Antchouet
  Krzysztof Baran
  Nikos Dabizas
  Stelios Giannakopoulos
  Jan Karaś
  Jozef Kožlej
  Janusz Kupcewicz
  Tümer Metin
  Mbo Mpenza
  () Naïm Aarab
  Maciej Zurawski

Externe link 
 Officiële website

Larissa
Griekse omnisportvereniging
Larissa
Sport in Thessalië